Alisea peut désigner :
 Alisea Jordan & Gilbert, 1919 : un genre éteint de poissons osseux de l’ordre des Clupeiformes ;
 Alisea J. Dupont & E.B.G. Jones, 2009 : un genre de champignons de la famille des Halosphaeriaceae.

Homonymie de genre en biologie